Anadia (Portugal), een gemeente in Portugal
 Anadia (Alagoas), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
 Anadia's, een hagedissengeslacht